Бердж () — английская фамилия.

 Бердж, Дайан (род. 1943) — австралийская легкоатлетка.
 Бердж, Джон (1947—2018) — американский полицейский.
 Бердж, Дора Мэдисон (род. 1990) — американская актриса.

См. также 
 Бёрджесс

Примечания